Landstingsvalet 1973 var ett landstingsval i Sverige som hölls i samband med de två andra allmänna valen, valen till riksdagen och kommunfullmäktige.

Valresultat

Valresultat per landsting

Källor 
 Landstingsvalen 1973 Statistiska centralbyrån

Noter

1973
Val 1973
1973 i Sverige